Isola Bella ima više značenja:
 Isola Bella, Latina
 Isola Bella, Verbano-Cusio-Ossola